Curtin Springs ist eine 416.400 Hektar große Rinderfarm mit Roadhouse im australischen Northern Territory. Sie liegt 85 Kilometer östlich von Yulara am Lasseter Highway, der Haupt-Zugangsstraße zum Uluṟu-Kata-Tjuṯa-Nationalpark.

Geschichte 
In den 1930er Jahren begann Paddy DeConnley mit der Bewirtschaftung des Landes. Nach dem nahe gelegenen Berg Mount Conner benannte er die Farm Mount Conner Station. Um 1940 pachtete Abraham Andrews die Station zusammen mit weiterem umliegenden Kronland, und die Farm wurde als Curtin Springs Station bekannt. Im Jahr 1956 wurde die Farm von der Familie Severin übernommen, die sie bis heute bewirtschaftet.

Wasser für die Station und das Vieh wird durch Grundwasser gewonnen, das sowohl durch diesel- bzw. solarbetriebene Pumpen als auch durch Windräder an die Oberfläche befördert wird. In letzter Zeit werden vermehrt Murray-Grey-Rinder gezüchtet.

Die Severin-Familie bietet Übernachtungsmöglichkeiten und andere Dienstleistungen für Touristen an. Es gibt neben einigen Zimmern einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen elektrifizierten Campingplatz. Aufgrund der Lage in einem sehr trockenen Gebiet wird für das Duschen eine zusätzliche Gebühr erhoben. Als Touristenattraktion hält die Station in der Nähe des Pubs Vögel und Emus. Lokale Tourveranstalter bieten Ausflüge zum Lake Amadeus und zum Mount Conner an.

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der Curtin Springs Station (englisch)

Unternehmen (Northern Territory)
Haltung von Rindern
Ort im Northern Territory
Ranch
MacDonnell Region